Князь белзький — правитель, який правив у Белзькому князівстві.

Див. також 

 Белзьке князівство

Джерела 
 Рюриковичі. Мономаховичі. Волинська гілка 
 Князі белзькі.

Князі белзькі
Персоналії:Белз